Heinrich Harms ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Harms (Geograph) (1861–1933), deutscher Geograph und Lehrer 
 Henning Harms Jarck (1874–1920), dänischer Kapitän und Privatier
 Heinrich Harms (Mediziner, 1908) (1908–2003), deutscher Augenarzt und Hochschullehrer
 Heinrich Harms zum Spreckel (1874–1931), deutscher Mediziner, Genealoge und Heimatforscher